Села:
 Хотинівка — Житомирська область, Коростенський район
 Хотинівка — Чернігівська область, Носівський район